Jabłonka (gemeente) in Klein-Polen
 Jabłonka (Klein-Polen), een dorp in deze gemeente
 Jabłonka (Subkarpaten), een plaats in de gemeente Dydnia